Eddie Castrodad – attore statunitense
 Carlos Castrodad-Rodríguez – ricercatore statunitense
 Yasary Castrodad – pallavolista cubana naturalizzata portoricana